Карполь — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карполь, Екатерина Александровна (род. 1994) — российская волейболистка.
 Карполь, Михаил Васильевич (род. 1989) —   российский волейбольный тренер.
 Карполь, Николай Васильевич (род. 1938) — советский и российский волейбольный тренер.